200 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Swój trzeci z rzędu tytuł mistrzyni świata w tej konkurencji zdobyła reprezentantka gospodarzy Katinka Hosszú, uzyskawszy czas 2:07,00. Srebrny medal zdobyła Japonka Yui Ōhashi, która poprawiła rekord swojego kraju (2:07,91). Brąz wywalczyła Amerykanka Madisyn Cox (2:09,71).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:18.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 18:32.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:54.

Przypisy 

K